Ez a cikk a Beyblade: Metal Fusion című animesorozat epizódjait sorolja fel.

Beyblade: Metal Fusion

Beyblade: Metal Masters

Beyblade: Metál őrület

Beyblade: Shogun Steel

Források 

Animesorozatok epizódlistái